Пяткова — женская форма фамилии .
 Пяткова, Анна Васильевна (1925—2016) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Пяткова, Наталья Петровна (род. 1966) — государственный деятель Украины и Луганской Народной Республики.
 См. также 
 Пятково